Вступ — процес прийому вступників приймальною комісією, що передує навчанню в закладі освіти.
 Початкова частина твору:
 Вступ (музика)
 Увертюра
 Прелюдія
 Передмова
 Преамбула
 Ознайомлення початківців з певною темою, пропедевтика. (Наприклад Вступ до алгоритмів, Вступ до психоаналізу)

 Приєднання до союзу:
 Вступ до Європейського союзу
 Вступ (фільм)